Макро́бий () — латинское имя:
 Макробий (IV век) — христианский писатель, пресвитер, епископ.
 Амвросий Феодосий Макробий (V век) — древнеримский писатель, филолог, философ-неоплатоник, теоретик музыки.

 Макробий — большой ударный кратер в северо-восточной материковой области видимой стороны Луны.